Stazione di Albate-Trecallo
 Ex stazione di Albate-Camerlata (oggi P.M. Albate)